Жан-Поль Мартен-дю-Гар (; , Париж, Франция — , там же) — французский легкоатлет, победитель чемпионата Европы в Берне (1954).

Спортивная карьера 
Родился в семье писателя Мориса Мартена дю Гара.

Представлял Парижский университетский клуб (PUC). Чемпион Франции в беге на 200 м (1955). Трехкратный национальный рекордсмен в эстафетном беге на дистанции 4×400 м (1950, 1952 и 1954).

На протяжении карьеры представлял Францию на 35 международных соревнованиях. В 1949 г. стал серебряным призером на Летней неделе спорта в итальянском Мерано.

На чемпионате Европы в Брюсселе (1950) был в составе эстафетной команды, установившей национальный рекорд Франции в забеге 4х400 м (3: 11,6), но этого хватило только для четвертого места. На первых Средиземноморских играх в Александрии (1951) был участником команды-победительницы в забеге 4х400 м.

На летних Олимпийских играх в Хельсинки (1952) в той же дисциплине был шестыми с результатом 3: 10,1. На чемпионате Европы в Берне (1954) в индивидуальном зачете не пробился в финал, в составе эстафетной четверки на 400 м выиграл золото с новым национальным рекордом. (3: 08,7).

На Олимпийских играх в Мельбурне (1956) выступил неудачно, как в личном зачете, так и в эстафете, французы не смогли выйти в финал.

Дальнейшая карьера 

В 1959 г. получил высшее образование в области архитектуры. С 1961 по 1987 г. — консультант-архитектор в министерстве здравоохранения Франции, среди его основных работ мы можем упомянуть Центр спортивной экспертизы и производительности (CREPS) в Реймсе, центр спортивной экспертизы и спортивной подготовки, больницы в Вердене и Бар-ле-Дюке, центр для инвалидов в Гивельде и Саране (2004), а также задание поликлиники в Льевене и пристройка к больнице в Ле-Везине.

С 1998 по 2003 г. являлся президентом секции легкой атлетики Парижского университетского клуба, с 1998 по 2002 г. — президент Французской международной группы по легкой атлетике GIFA.

Примечания

Ссылки 
 https://www.olympedia.org/athletes/68395
 https://www.athle.fr/asp.net/main.news/news.aspx?newsid=14157

Персоналии:Ле-Везине
Бегуны на короткие дистанции Франции
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1952 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1956 года
Чемпионы Европы по лёгкой атлетике